Niemcy:
 Warburg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Höxter
 Warburg – były powiat

Osoby:
 Aby Warburg (Abraham Moritz Warburg) – niemiecki historyk sztuki
 Felix Warburg – jeden z fundatorów Agencji Żydowskiej
 Otto Heinrich Warburg – biochemik niemiecki
 Otto Warburg – botanik i działacz syjonistyczny
 Paul Warburg – żydowski bankier pochodzący z Niemiec, jeden z założycieli Fed

Inne:
 Instytut Warburga

Zobacz też:
 Warburg-Land
 Wartburg